

Écrivain 

 Victorine de Chastenay , (1771-1855), mémorialiste française.

Toponyme 

 Chastenay, ancienne commune française de l'Yonne, associée en 1972 à Ouanne.
 Manoir du Chastenay, à Arcy-sur-Cure (Yonne, France).